Les Larmes de saint Pierre est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Larmes de saint Pierre, tableau du Greco (entre 1580 et 1589) ;
 Les Larmes de saint Pierre, recueil de musique de Roland de Lassus (1594) ;
 Les Larmes de saint Pierre, tableau de Diego Vélasquez (1617-1619).